Химический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко — структурное подразделение КНУ им. Т. Шевченко, осуществляющее подготовку специалистов в отрасли химии. Основан в 1901 году в качестве химического отделения Киевского университета, в 1933 году отделился в отдельный факультет.

История факультета 
Химия преподается в университете со времени его создания. Кафедра химии, минералогии и геологии входила в состав физико-математического отделения.

По инициативе профессоров И. А. Тютчева и П. П. Алексеева в 1873 году была построена двухэтажная химическая лаборатория, впоследствии достроили третий этаж. В настоящее время — это здание «старого» корпуса факультета.

В 1891 году основывается неорганическое отделение лаборатории, реорганизованное в 1894 году в кафедру неорганической химии. Первым её заведующим был Я. М. Барзиловский. Двумя годами раньше в самостоятельную кафедру отделилось органическое отделение. Её возглавил С. М. Реформатский.

В начале XX века было пристроено новое четырехэтажное помещение для кафедры неорганической химии и создано химическое отделение, которое состояло из двух кафедр. С возобновлением Киевского университета в 1933 году открыт отдельный химический факультет с четырьмя кафедрами: неорганической, аналитической, органической, физической и коллоидной химии.

В 60-х годах завершилось строительство пятиэтажного, «нового» корпуса факультета, оборудованы новые лаборатории. В то время существовало семь кафедр; увеличился набор студентов от 50 до 100, функционировало вечернее отделение.

С 2000 года ежегодно на факультете проводится Всеукраинская научная конференция студентов и аспирантов «Современные проблемы химии».

Особенности обучения 
Обучение проводится по двум квалификационным уровням: бакалавр, магистр. Набор студентов на бюджетную форму составляет около 100 лиц, существует контрактная форма.

Специализация начинается с пятого семестра.

Научный состав 

На химическом факультете научная работа выполняется 130 штатными сотрудниками, из них 9 докторов и 59 кандидатов наук, а также 1 академик НАН Украины, 3 члена-корреспондента НАН Украины, 27 профессоров, 40 доцентов, 14 ассистентов.

Деканы 
 профессор Фишер П. З. (1934—1941)
 доцент Подорван Илларион Михайлович (1944—1953)
 профессор Шевченко Фёдор Данилович (1953—1958)
 профессор Пятницкий Игорь Владимирович (1958—1960)
 академик АН УССР Пилипенко Анатолий Терентиевич (1960—1968)
 академик АН Украины Бабичев Фёдор Семёнович (1968—1978)
 профессор Починок Виктор Яковлевич (1978—1982)
 профессор Баталин Георгий Иванович (1982—1986)
 профессор Сухан Василий Васильевич (1986—1997)
 член-корреспондент НАН Украины Слободяник Николай Семенович (1997—2007)
 профессор Воловенко Юлиан Михайлович (с 2007)

Структура 
В состав факультета входят 5 кафедр, подготавливающих выпускников по 9 специализациям.

Международные связи 
Химический факультет поддерживает научные связи с более чем 40 учреждениями дальнего и ближнего зарубежья, а также с более чем 20 вузами Украины и научными учреждениями НАН Украины.

Факультет принимает участие в международных программах и грантах. Благодаря им кафедра аналитической химии имеет современное оборудование. На базе данной кафедры проходят международные семинары для химиков-аналитиков.

С начала XXI века химики Киевского университета имени Тараса Шевченко сотрудничают с ОЗХО в рамках учебной программы по подготовке специалистов по выявлению химического оружия.

Примечания 

Появились в 1933 году на Украине